Luxia kan syfta på följande platser:

Kina 

 Luxia (ort), Fujian, 
 Luxia, Fujian Sheng, ort, Fujian, 

Robotskapade Angolaförgreningar